In idrologia, lesondazione è lo straripamento, ossia il traboccare di acque sovrabbondanti che fuoriescono dagli argini o dalle rive di un fiume o di un torrente, inondando le zone poste a quote altimetriche inferiori.

Per corsi regimati, l'esondazione si manifesta con l'uscita delle acque, da un corso naturale, dalla zona compresa tra i due argini; essa avviene per tracimazione o rottura degli argini stessi. Per corsi d'acqua non regimati, l'esondazione ha luogo quando le acque escono dal loro alveo abituale.

Voci correlate 
 Alluvione
 Inondazione

Collegamenti esterni 
 

Idrologia
Alluvioni e inondazioni